75-й выпуск Тура Польши — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Польши. Гонка состояла из 7 этапов и проводилась с 4 по 10 августа 2018 года в рамках Мирового тура UCI 2018 (категория 2.UWT). Велогонка отмечала своё 90-летие с момента создания.

Победителем гонки, выиграв два этапа, стал польский велогонщик Михал Квятковский из команды «».

Участники 
Согласно правилам UCI, все 18 команд мирового тура были обязаны принять участие в гонке. Также её организаторы пригласили 3 профессиональные континентальные команды и сборную Польши.

Маршрут

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 7

Лидеры классификаций 
На Туре Польши 2018 разыгрывались четыре разные майки. Лидер генеральной классификации, которая рассчитывалась путем суммирования времени каждого гонщика, показанного на каждом из этапов, награждался желтой майкой. Кроме того, в этой классификации учитывались временные бонусы за финиш на первых трех местах на этапах: 10 секунд за первое место, 6 — за второе и 4 — за третье, а также на промежуточных финишах: 3 секунды за первое место, 2 — за второе и 1 — за третье. Гонщик с наименьшим итоговым временем становился победителем генеральной классификации и всей гонки.

Лидер очковой классификации носил белую майку. Место в данной классификации определялось по очках, суммарно набранных гонщиком за финиш в топ-20 на каждом этапе и за первые три позиции, занятые на промежуточных финишах.
 

Фиолетовая майка присуждалась лидеру горной классификации, которая рассчитывалась по сумме очков, начисляемых гонщику за пересечение вершины категорийных подъемов в числе первых. Каждому подъему на гонке, в зависимости от его сложности, была присуждена категория: первая, вторая, третья или четвертая. Чем выше категория подъема, тем больше очков на нем разыгрывалось и больше гонщиков имели возможность их получить. На вершине подъема первой категории, расположенного за 120 км от старта на этапе 7, разыгрывалась премия Йоахима Халюпчока. «Горные» очки на ней удваивались.

Самому активному гонщику этапа, который определялся жюри гонки, вручалась синяя майка.

Среди гонщиков-поляков разыгрывалась специальная классификация, которая рассчитывалась также, как и генеральная.

Также присутствовала командная классификация, в которой позиции участвующих команд определялись по суммарному времени, показанному тремя лучшими гонщиками каждой команды на каждом из этапов. Команда с наименьшим итоговым временем после последнего этапа становилась победительницею классификации.

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Тур Польши 2018 на FirstCycling 
 

Спорт в Польше в 2018 году
Август 2018 года